Der Regionalverkehr Mittelland (RM) ist eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in der Schweiz mit Sitz in Burgdorf im Kanton Bern. Der RM besass eine Streckenlänge von 154 km und verkehrte in den Kantonen Bern, Solothurn und Luzern. Der RM entstand 1997 aus der Fusion der Emmental-Burgdorf-Thun-Bahn (EBT), den Vereinigten Huttwil-Bahnen (VHB) und der Solothurn-Münster-Bahn (SMB). Die Regionalverkehr Mittelland AG wurde im Juni 2006 mit der BLS Lötschbergbahn zur neuen BLS AG fusioniert, die neue Gesellschaft ist seit dem 27. Juni 2006 operativ.

Am 6. Juni 2000 stiess in Hüswil wegen einer falsch gestellten Weiche ein RBDe 4/4 II-Pendelzug in einen Schotterzug. Der Unfall kostete einem Bahnarbeiter das Leben. Der Triebfahrzeugführer des Pendelzugs und drei weitere Personen wurden verletzt. Die Station Hüswil war nur mit Handweichen ohne signalabhängige Fahrstrassen ausgerüstet. Somit konnten nach dem Öffnen des Einfahrsignals die Weichen weiterhin umgelegt werden.

Das Gütertransportgeschäft gliederte RM per 5. Januar 2004 in die Crossrail AG aus. Diese Gesellschaft wurde per 1. Januar 2006 an die Investmentgesellschaft Babcock & Brown (B&B) aus Australien verkauft, die auch an andern Unternehmen des Transportsektors beteiligt war und 2009 aufgelöst wurde.

Kennzahlen 
Mit 581 Mitarbeitern (Stand 2002) erwirtschaftete der RM im Personenverkehr 18,3 Mio. SFr und beförderte dabei 8,27 Mio. Reisende.

Im Güterverkehr betrug der Umsatz 11,7 Mio. SFr. In erster Linie war es der Ganzzug-Verkehr für Grosskunden wie die Stahl Gerlafingen AG in Gerlafingen, die Papierfabrik M-Real in Biberist und die Kronospan AG in Menznau. Der Einzelwagenladungsverkehr (EWLV) wird seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2004 komplett durch die SBB betrieben.
Seit 2003 war das Kranterminal «Cargodrome Wiler» in Betrieb, es wurden UKV-Shuttle (Unbegleiteter Kombi-Verkehr) nach Duisburg und Domodossola geführt. Der Terminal wurde mit 14,7 Mio. CHF subventioniert.

Im Hinblick auf die Fusion mit der BLS wurden das Cargodrome und Crossrail AG per Anfang 2006 an die australische Investmentgesellschaft Babcock & Brown verkauft.

Strecken

Geschichte 

Alle Datumsangaben wenn nicht anders angegeben Eröffnung (E) bzw. Gründung oder Übernahme (Ü)
 1875 Streckeneröffnung Biberist–Burgdorf der EB
 1876 Streckeneröffnung Solothurn–Biberist der EB
 1881 Streckeneröffnung Burgdorf–Langnau der EB
 1889 Streckeneröffnung Langenthal–Huttwil der LHB
 1895 Streckeneröffnung Huttwil–Wolhusen der HWB
 1899 Streckeneröffnung Hasle-Rüegsau–Thun der BTB
 1908 Streckeneröffnung Solothurn West–Oberdorf–Münster (Moutier) der SMB
 1908 Streckeneröffnung Ramsei–Sumiswald–Huttwil der RSHB
 1915 Streckeneröffnung Huttwil–Eriswil der HEB
 1927 Übernahme HEB durch LHB
 1942 Fusion EB und BTB zur EBT
 1944 Fusion LHB, HWB und RSHB zur VHB
 1975 Umstellung auf Bus der Strecke Huttwil–Eriswil
 1977 Einweihung Werkstätte Oberburg
 1979 Streckenstilllegung und Abbruch der Strecke Huttwil–Eriswil
 1994 Umstellung auf Bus der Strecke Sumiswald–Wasen
 1997 Fusion EBT, VHB und SMB zum RM
 1999 Linienmanagement der S-Bahn Linie S4 Langnau–Burgdorf–Bern und Linie S44 Burgdorf-Bern
 2004 Fusionsgespräche mit der BLS Lötschbergbahn
 2004 Umstellung auf Bus der Strecke Affoltern-Weier–Huttwil
 2006 Fusion mit der BLS Lötschbergbahn zur BLS AG

Rollmaterial

Einzelnachweise

Literatur 
 Werner Weber, Werner Hardmeier: Regionalverkehr Mittelland; Band 1: Emmentalbahn, Burgdorf–Thun-Bahn. Prellbock Druck & Verlag, Leissigen 2000, ISBN 3-907579-20-8
 Werner Weber, Werner Hardmeier, Jürg Aeschlimann: Regionalverkehr Mittelland; Band 2: Emmental–Burgdorf–Thun-Bahn. Prellbock Druck & Verlag, Leissigen 2002, ISBN 3-907579-23-2
 Werner Weber, Jürg Suter: Solothurn–Münster-Bahn. Prellbock Druck & Verlag, Leissigen 2008. ISBN 978-3-907579-28-2
 Pascal Lippmann: Flottenpolitik und Flottenkonzept der Regionalverkehr Mittelland AG. In: Eisenbahn-Revue International, Heft 11/2003, , S. 494–497.
 Peter Willen: Lokomotiven der Schweiz, Normalspur Triebfahrzeuge. 3. Auflage, Orell Füssli Verlag, Zürich 1975, ISBN 3-280-00800-X

Weblinks 
 Geschichte der RM auf der Website der BLS AG

Bahngesellschaft (Schweiz)
Verkehr (Kanton Bern)
Verkehr (Kanton Luzern)
Verkehr (Kanton Solothurn)
Unternehmen (Burgdorf BE)